«Сплошные неприятности» (англ. Nothing But Trouble) — кинофильм, чёрная комедия, режиссёрский дебют Дэна Эйкройда, снятый в 1991 году.

Сценаристом также выступил Дэн Эйкройд, он написал сценарий основанный на сюжете рассказа его брата Питера. В главных ролях снимались Чеви Чейз и Деми Мур, Дэн Эйкройд и Джон Кенди.

Критики сравнивали картину с такими фильмами, как «Эбботт и Костелло встречают Франкенштейна», «Психо», сериал «Техасская резня бензопилой» и «Шоу ужасов Рокки Хоррора».

Сюжет 
На вечеринке в своем пентхаусе, издатель финансового журнала — КрисТорн встречает адвоката Дайану Лайтсон и соглашается сопровождать ее на встречу с клиентом в Атлантик-Сити. Вслед за ними решили поехать клиенты Криса — неприятные латиноамериканские миллионеры — Фаусто и Реналда

Нарушив правила дорожного движения, Крис объезжает автомагистраль Нью-Джерси и оказывается в старой деревне «Валкенвания», вслед за ним следует офицер полиции — Деннис Валкенхейзер со своей напарницей. Они сопровождают машину до здания городского суда, который оказывается старым особняком. Заправляет там 106-летний судья Элвин.

Ночью они выясняют, что судья Элвин вершит самосуд и казнит осужденных. Крис, Дайана и бразильцы присутствуют на обеде и узнают, что судья держит их там из мести. Группа пытается сбежать, но Крис и Дайана перехвачены немой внучкой Элвина — Элдоной, бразильцы же убегают, заключив сделку с Деннисом, который решает сбежать с ними.

Судья держит Криса и Дайану в заложниках, но в конечном итоге они убегают, но по пути разделяются. Дайна выбирается из дома на свалку; здесь она встречает двух похожих на троллей существ по имени Бобо и Лил Деббулл (сильно деформированных внуков судьи). Подружившись с этими существами, Дайана мельком видит, как Элдона уничтожает машину Криса.

Крис пробирается в личную комнату судьи, но его быстро ловят. Валкенхейзер наказывает его в соответствии с политикой этого Дома, согласно которой Крис должен жениться на Элдоне. Тем временем в зале суда группа Digital Underground удерживается, по обвинению в превышении скорости, но судья освобождает их от ответственности за хорошую рэп-импровизацию. Он просит их остаться свидетелями на свадьбе. Крис умоляет группу помочь ему сбежать. Группа уходит, не понимая его, а разъяренный Элвин приговаривает Криса к смерти. Торну удается сбежать и даже, в последнюю минуту, спасти от смерти Дайану. На грузовом поезде они едут обратно в Нью-Йорк и сообщают о своем тяжелом положении властям, особняк Элвина подвергается обыску со стороны местной и государственной полиции. Криса и Дайану просят сопровождать офицеров до места происшествия.

После Крис и Дайана возвращаются в Нью-Йорк, где Торн случайно видит судью Элвина по телевизору, размахивающего водительскими правами Криса, заявляющего, что он и его семья планируют переехать к своему новому зятю в Нью-Йорк.

В ролях

Стиль и интерпретации 
Entertainment Weekly, Vibe and Den of Geek описали фильм, как комедию с элементами ужасов.

Критик «Los Angeles Times» Питер Райнер писал: «Фильм, похоже, является удачным попаданием между Психо „Эббот и Костелло встречают Франкенштейна“».

Лу Седроне, пишущий для «Балтимор Сан», сказал, что фильм «Выглядит, как комедийная версия серии фильмов „Техасская резня бензопилой“».

Кэндис Рассел, пишущая для «Sun-Sentinel», назвала «„Одни неприятности“ вариацией „Шоу ужасов Рокки Хоррора“».

В целом, критики описали юмор фильма, как «проистекающий из комедийных скетчей».

Производство 
Сценарий картины начал разрабатываться после показа фильма «Восставший из ада» 1987 года, который продюсер Роберт Уайсс посетил вместе с Дэном и Питером Эйкройдом. Как только фильм начался, все трое увидели, как зрители смеются над фильмом, хотя это ужасы, Уайсс предложил создать нечто подобное, поскольку зрителям нравится смеяться и одновременно пугаться. Питер Эйкройд рассказал об инциденте, в котором Дэн был задержан полицией за превышение скорости в северной части штата Нью-Йорк и предстал перед судом, который Дэн называл «судом кенгуру», после, он был оштрафован на 50 долларов. Судья пригласил Дэна остаться на чай, и он остался там на четыре часа. Было предложено разработать страшную историю на основе этого события, и Эйкройд потратил 6 месяцев на написание сценария под названием «Git», который позже был изменен на «Road to Ruin»; Дэн Эйкройд назвал сценарий «фильмом-монстром» и сравнил его с «Битлджусом» и «Техасской резнёй бензопилой». Многие из странных персонажей и событий сценария, такие как гигантские младенцы-мутанты, были основаны на снах режиссера. Придуманная им история происходила в вымышленном городе Валкенвания, прототипом которого служил город Сентрейлия, штат Пенсильвания.

Картина была запущена в работу 7 мая 1990 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, под названием «Trickhouse». 12 июля название было изменено на «Valkenvania», а релиз был назначен на Рождество 1990 года.

Во время съемок Чеви Чейз отвратительно себя вел, он унижал и оскорблял членов актерского состава и съемочной группы, рассказывал Деми Мур, что ее костюм слишком откровенен, и кричал на Эйкройда.

Фильм превысил свой изначальный бюджет на 5 миллионов долларов.

Саундтрек 
Трек-лист к фильму был выпущен в 1991 году компанией Warner Bros. Records. Он состоит из 10 песен:

Также существуют четыре песни, которые появились в фильме, но не были включены в альбом саундтрека::

 «A Garden in the Rain» в исполнении Blue Barron
 «She’s a Great, Great Girl» в исполнении Джека Тигардена
 «Wabash Cannonball» в исполнении Дока Ватсона
 «Helen Claire» в исполнении Майкла Камена

Критика 
Фильм был плохо принят критиками.

В статье для «Нью-Йорк Таймс» Винсент Кэнби раскритиковал сценарий Эйкройда, полагая, что его история имеет «слабые стороны», и сказал, что «фильм выглядит не смешно, а дорого».

Критик «Лос-Анджелес Таймс» Питер Райнер писал: «Если вы хотите, чтобы вас закидали несвежими шутками, тогда вам эта картина может показаться забавной. Иногда талант актеров сглаживают осечки и выдают запоминающиеся сцены».

Критик Chicago Tribune Дейв Кер написал, что «„Valkenvania“ претендует на возможность, стать одной из самых легендарных катастроф кинематографа, фильм, настолько же смешной, насколько и неприятный и настолько болезненный, что смотреть на него невозможно».

На сайте «Rotten Tomatoes» фильм имеет рейтинг 5 %, на основании 22 рецензий критиков, со средней оценкой 2,2 из 10.

IGN назвали фильм «Одни неприятности» худшим за всю карьеру Дэна Эйкройда.

Примечания

Ссылки 
 
 

Кинокомедии США
Кинокомедии 1991 года
Чёрные комедии США
Фильмы США 1991 года
Фильмы по сценариям Дэна Эйкройда